Страховка — может означать:

 Страховка — совокупность действий, приёмов и правил, предупреждающих несчастные случаи при работе на потенциально опасных участках естественного (рельефе) или искусственного происхождения;
 Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий;

Топоним 
 Страховка — деревня в Марьинском сельском поселении Корсаковского района Орловской области России.
 Страховка — деревня Камышевского сельсовета Задонского района Липецкой области.
 Страховка — деревня Михайловского сельсовета Куркинского района Тульской области.

См. также 

 Самостраховка — элемент индивидуального снаряжения, обеспечивающий личную страховку при работе на потенциально опасных участках;  
 Самостраховка (самбо) — страховка после падения.